Любомир Живкович: Любомир Живкович (1863—1940) — адвокат, министр, политик.
  (1918—1942) — Народный герой Югославии.
 Любомир Живкович (1900—1968) — югославский врач и философ.